Александр Плеха́нов:
 Плеханов, Александр Викторович (1991—2014) — герой Небесной Сотни, активист Евромайдана, Герой Украины.
 Плеханов, Александр Михайлович (1931—2022) — деятель советских спецслужб, полковник в отставке, доктор исторических наук.
 Плеханов, Александр Николаевич (1932—2015) — советский государственный и партийный деятель, член ЦК КПСС.